Macrophylle se dit de :
 feuilles modernes, pas nécessairement grandes, qui comportent un type particulier de faisceau conducteur. Elles sont présentes chez les plantes du taxon Euphyllophyta ;
 feuilles de grande taille dont la surface du limbe est comprise entre 2 et 20 dm2  selon la classification de Christen Christiansen Raunkiær (1934) ou entre 18225 et 164025 mm2 selon la classification modifiée de Jack A. Wolfe (1993) ;
 plantes qui ont des feuilles macrophylles.

Notes et références

Voir aussi 

 Microphylle
 Mégaphylle

Morphologie végétale